Охотники (телесериал, 2016) — американский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 11 апреля 2016 года на канале Syfy.
 Охотники (телесериал, 2020) — американский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 21 февраля 2020 года на сервисе Amazon Prime Video.